Кубок Словаччини з футболу 2005–2006 — 13-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словаччині. Титул вперше здобув Ружомберок.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 серпня 2005

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2005

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2005

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/25 жовтня 2005

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/25 жовтня 2005

|}

1/2 фіналу

| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 березня/11 квітня 2006

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 березня/12 квітня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Словаччини на soccerway 
 Кубок Словаччини на rsssf  

2005—2006
Словаччина
Словаччина
2005 у словацькому спорті
2006 у словацькому спорті